Force démocrate peut désigner :

 Force démocrate, parti politique costaricien ;
 Force démocrate, parti politique français ;
 Force démocrate, parti politique péruvien ;
 Force démocrate, parti politique roumain.

Voir aussi 

 Force européenne démocrate, parti politique français.